Het WTA-tennistoernooi van Oklahoma (officieel IGA U.S. Indoor Championships) van 2001 vond plaats van zondag 18 tot en met zondag 25 februari 2001 in de Amerikaanse stad Oklahoma. Dit was de zestiende, en laatste, editie in Oklahoma – latere jaargangen vonden plaats in Memphis. Er werd gespeeld op overdekte hardcourtbanen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste titelverdedigster, Monica Seles uit de Verenigde Staten, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij haar als tweede geplaatste landgenote Jennifer Capriati in drie sets. Seles wist voor de tweede keer het toer­nooi van Oklahoma op haar naam te schrij­ven. Het was haar 48e WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij won US$ 27.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Yvette Basting verloor meteen haar openingspartij.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Corina Morariu en Kimberly Po hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het eerste reekshoofd, Lisa Raymond en Rennae Stubbs, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitge­scha­keld door Janet Lee en Wynne Prakusya.

Het als vierde geplaatste duo Amanda Coetzer en Lori McNeil won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Janet Lee en Wynne Prakusya in drie sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Zuid-Afrikaanse Coetzer had daar­naast zeven eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Amerikaanse McNeil 31.

De Nederlandse Yvette Basting speelde samen met Daniela Hantuchová uit Slowakije – zij bereikten de tweede ronde.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Prijzengeld

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Oklahoma 2001
Oklahoma